117712 Podmaniczky – asteroide della fascia principale
 Félix Podmaniczky – regista ungherese
  Podmaniczky (casata) – nobile casata ungherese